Subfamília de Orchidaceae proposta por Lindley, cujo nome provém de um de seus gêneros, Cypripedium. São popularmente conhecidas como sapatinhos, sapatos-de-vénus ou sapatinhos-de-vénus pelo fato de sau labelo geralmente apresentar aparência de concha ou saco. Existem cerca de 120 espécies divididas por 5 gêneros de plantas terrestres ou rupícolas distribuidas pelas regiões tropicais, subtropicais e temperadas de todos os continentes, exceto África e Austrália.

Descrição 
A maioria das orquídeas primitivas evoluiu de maneira que seus três estames soldaram-se ou foram eliminados, formando apenas uma estrutura, a que denominamos coluna, que contém os órgãos masculinos e femininos da flor. Dentre as subfamílias das orquídeas, duas delas, as que mais cedo divergiram de um ancestral comum na cadeia evolutiva, apresentam estames separados, uma delas é Apostasioideae, onde são em número de dois ou três, a outra é Cypripedioideae.

No caso das Cypripedioideae, dos três estames originais há dois desenvolvidos, o terceiro estaminóide é estéril, modificado em uma estrutura com a extremidade alargada formando um disco horizontal, similar a um escudo, que cobre as duas anteras e os três estigmas férteis.

Apresentam pólen solto, granuloso, não agregado em mássulas polínicas. São plantas em regra humícolas, saxícolas ou terrestres; herbáceas, sem pseudobulbos ou bulbos verdadeiros, quase acaules na maioria das vezes, entretanto algumas delas situam-se dentre as maiores espécies de orquídeas que existem.

Suas raízes são mais ou menos carnosas e vilosas; flores em regra grandes, com labelo saquiforme ou conchiforme como um chinelo.

Filogenia de Cypripedioideae 

Cladograma mostrando as relações de Cypripedioideae, e seus gêneros, com as outras subfamílias de Orchidaceae:

Taxonomia de Cypripedioideae 

Esta subfamília não está subdividida em tribos ou subtribos mas diretamente em cinco gêneros, dois dos quais representados no Brasil:
 Selenipedium  Rolfe
 Phragmipedium  Rolfe
E três ausentes do Brasil:
 Cypripedium Lindl. 
 Paphiopedilum Pfitzer 
 Mexipedium V.A.Albert & M.W.Chase

Referências 
Rasmussen, F. N. 1985. Orchids. In R. M. Dahlgren, H. T. Clifford, and P. F. Yeo [eds.], The families of the monocotyledons. Springer Verlag, Berlin.
Cash, C. 1991. The Slipper Orchids, Timber Press ISBN 0-88192-183-1. Lists 140 slipper orchid species.
Cox, A.V., A. M. Pridgeon, V. A. Albert, and M. W. Chase. 1997. Phylogenetics of the slipper orchids (Cypripedioideae: Orchidaceae): nuclear rDNA ITS sequences. Plant Systematics and Evolution 208: 197-223. PDF
Pridgeon, A.M.; Cribb, P.J.; Chase, M.W. & F. N. Rasmussen (1999): Genera Orchidacearum Vol.1, Oxford U. Press. ISBN 0-19-850513-2

Ligações Externas  
 The Slipper Orchid Alliance
 SlipperOrchids.info

!cypr